Ambovombe (district), een district van Madagaskar
Ambovombe (stad), de hoofdplaats van dit district